Ceratoppia är ett släkte av kvalster som beskrevs av Berlese 1908. Enligt Catalogue of Life ingår Ceratoppia i familjen Ceratoppiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Metrioppiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Ceratoppia